Албрехт, војвода од Виртемберга ( - Албрехт Марија Александер Филип Јозеф фон Виртемберг; 23. децембар 1865 — 31. октобар 1939) је био немачки фелдмаршал и глава куће Виртемберг. Војвода Албрехт рођен је у Бечу као најстарије дете војводе Филипа од Виртемберга и надвојвоткиње Марије Терезе од Аустрије, ћерке надвојводе Алберта, војводе од Тешена. У Првом светском рату командовао је Четвртом армијом са којом је извојевао победу у бици код Ардена а пред крај рата командовао је Групом армија Албрехт.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1865.
Умрли 1939.
Бечлије
Немачки фелдмаршали
Немачке војсковође у Првом светском рату
Војводе Виртемберга
Династија Виртемберг